Konstantin Wiktorowitsch Tschaschtschuchin (; * 6. Mai 1978 in Perm, Russische SFSR) ist ein ehemaliger russischer Eishockeytorwart.

Karriere 
Konstantin Tschaschtschuchin begann seine Karriere als Eishockeyspieler in seiner Heimatstadt in der Nachwuchsabteilung von Molot-Prikamje Perm, für dessen Profimannschaft er von 1997 bis 2001 in der russischen Superliga aktiv war. Anschließend spielte der Torwart zwei Jahre lang für den HK Sibir Nowosibirsk, mit dem er 2002 aus der zweitklassigen Wysschaja Liga in die Superliga aufstieg. Es folgten drei Jahre in der Wysschaja Liga bei Energija Kemerowo, ehe er zur Saison 2006/07 zu Sauralje Kurgan wechselte, für dessen Profimannschaft er in seinem ersten Jahr in 35 Spielen in der zweiten Liga zwischen den Pfosten stand.

Im Sommer 2008 wurde Tschaschtschuchin von Kurgans Ligarivalen HK Jugra Chanty-Mansijsk verpflichtet, mit dem er zwei Mal in Folge als Stammtorwart Zweitligameister und zur Saison 2010/11 in die Kontinentale Hockey-Liga aufgenommen wurde. Allerdings kam Tschaschtschuchin in der KHL zu keinem Einsatz und wurde im September 2010 an seinen Heimatverein Molot-Prikamje Perm ausgeliehen. 2011/12 stand er beim HK Sary-Arka Karaganda aus der Kasachischen Eishockeyliga unter Vertrag.

Erfolge und Auszeichnungen 
 2002 Aufstieg in die Superliga mit dem HK Sibir Nowosibirsk
 2009 Wysschaja-Liga-Meister mit dem HK Jugra Chanty-Mansijsk
 2010 Wysschaja Liga-Meister und Aufstieg in die KHL mit dem HK Jugra Chanty-Mansijsk

Karrierestatistik 

 S6 Startformation; Ab Abstiegsrunde; Fi Finalrunde

Weblinks 
 
 

Eishockeytorwart (HK Sibir Nowosibirsk)
U18-Junioren-Europameister (Eishockey)
Sportler (Perm)
Russe
Geboren 1978
Mann
Eishockeytorwart (HK Saryarka Karaganda)
Eishockeytorwart (HK Jugra Chanty-Mansijsk)
Sowjetbürger